Тлалтенанго де Санчез Роман има више значења:

 Општина Тлалтенанго де Санчез Роман (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Тлалтенанго де Санчез Роман (Тлалтенанго де Санчез Роман, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику